2 miejscowości w Polsce: 
 Miłaczew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew 
 Miłaczew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów